Димо Толев е български тенисист.

Най-големите му успехи са на двойки. Състезател на Тракия, Пловдив. Той е многократен републикански шампион на държавните първенства в зала (2005 и 2006 г. на сингъл, 2006 и 2007 г. на двойки).

Най-доброто постижение в кариерата на Толев е достигане до финал на турнира от сериите „Чалънджър“ в София през 2003 г., заедно с Тодор Енев, двамата губят финала от Илия Кушев и Любен Пампулов.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на двойки (5)

Загубени финали на двойки (7)

Външни препратки 
 
 

Български тенисисти